

Geografia 
 Ibiza – isola appartenente alle Baleari nel Mar Mediterraneo.
 Ibiza – comune spagnolo dell'omonima isola.

Altro 
 Ibiza – singolo dei The Prodigy del 2015.
 Ibiza – film di Alex Richanbach del 2018.
 Ibiza – singolo della Filipp Kirkorov e Nikolaj Baskov del 2018
 Ibiza – stazione della metropolitana di Madrid
 SEAT Ibiza – vettura del gruppo automobilistico SEAT.